Гелін () — село у ґміні Беляви Ловицького повіту Лодзинського воєводства Польщі.
 Гелін (, , ) — озеро у муніципалітетах Вестре-Слідре та Ванґ, фюльке Оппланн, Норвегія.

 Елеанор Френсіс Гелін () — американська астрономка.
 Софія Гелін () — шведська акторка театру та кіно, найбільш відома за роллю Саги Норен у телесеріалі «Міст».
 Еміль Гелін () — фінський ковзаняр.
 Анне Гелін () — фінська хокеїстка.

 2430 Брюс Гелін  () — астероїд головного поясу
 2285 Рон Гелін () — астероїд головного поясу.